Unio mystica (lateinisch für „mystische Vereinigung“) siehe unter:

 Mystik
 Mystische Hochzeit
 Transverberation

Siehe auch
	
 Tauhīd (Einssein mit Gott im Sufismus)